Шаро́в (Шаро́ва) — русская фамилия. Известные носители:

Шаров

А

В 
 Шаров, Валерий Юрьевич — советский космонавт-исследователь, журналист
 
 Шаров, Виктор Алексеевич (род. 1955) — советский хоккеист (с мячом).

Д 
 Шаров, Дмитрий Михайлович (1918—1952) — лётчик, Герой Советского Союза.

Е 
 Шаров, Егор Юрьевич (род. 1988) — российский легкоатлет-паралимпиец. Серебряный призёр Паралимпийских игр 2012 на дистанции 800 метров, двукратный чемпион мира и Европы.

И 
 
 Шаров, Игорь Фёдорович (род. 1961) — государственный, общественный деятель, народный депутат Украины (1995—2014).
 Иосиф Шаров (в миру Исидор; 1688—1762) — строитель Валаамского монастыря Русской православной церкви и духовный писатель.

М 
 Шаров, Маркел Потапович (1912—1995) — Герой Советского Союза.
 Шаров, Михаил Васильевич (род. 1947) — журналист, редактор, политик

Н

П 
 Шаров, Павел Степанович (1922—2004) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Р 
 Шаров, Ростислав Фёдорович (1925—2009) — селекционер, основатель центра сибирского виноградарства.

С 
 
 Шаров, Станислав Спартакович (род. 1995) — российский баскетболист.

Ю

